Нурія Льягостера Вівес і Марія Хосе Мартінес Санчес були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки в півфіналі їх перемогли Сара Еррані і Роберта Вінчі.Еррані та Вінчі виграли титул, перемігши у фіналі пару Тімеа Бачинскі і Татьяна Гарбін з рахунком 6–1, 3–6, [10–2].

Сіяні пари

Сітка 

{{Теніс16 3
| RD1= Перше коло
| RD2=Чвертьфінали
| RD3=Півфінали
| RD4=Фінал
| RD1-seed01=1
| RD1-team01=
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Т Пучек І Шенолу
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3= 
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= І Бенешова С Форец
| RD1-score03-1=7
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04=WC
| RD1-team04= Е Кабеса Кандела Л Поус-Тіо
| RD1-score04-1=62
| RD1-score04-2=3
| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05=4
| RD1-team05= С Еррані Р Вінчі
| RD1-score05-1=7
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= К Барруа ІР Олару
| RD1-score06-1=62
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3= 
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= А Медіна Гаррігес К Суарес Наварро
| RD1-score07-1= 
| RD1-score07-2= 
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08= 
| RD1-team08= Е Даніліду Я Вер
| RD1-score08-1=w/o
| RD1-score08-2= 
| RD1-score08-3= 
| RD1-seed09= 
| RD1-team09= А Росольська Р Заламеда
| RD1-score09-1=5
| RD1-score09-2=0
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Т Бачинскі Т Гарбін
| RD1-score10-1=7
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3= 
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= М Мікулеску М Шонессі
| RD1-score11-1=4
| RD1-score11-2=4
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=3
| RD1-team12= К Янс В Угліржова
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3= 
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= М Кондратьєва Я Шведова
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14=WC
| RD1-team14= Л Домінгес Ліно А Парра Сантонха
| RD1-score14-1=0
| RD1-score14-2=4
| RD1-score14-3= 
| RD1-seed15= 
| RD1-team15= Т Малек А Петкович
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=7
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= С Кирстя Х Дулко
| RD1-score16-1=3
| RD1-score16-2=5
| RD1-score16-3= 
| RD2-seed01=1
| RD2-team01=

Посилання 
 Main Draw 

Dou